Les eleccions legislatives noruegues de 1993 se celebraren el 13 de setembre de 1993 per a renovar els 169 membres del Storting, el parlament de Noruega. Els més votats foren els laboristes noruecs, i Gro Harlem Brundtland fou nomenada primer ministre de Noruega.

Resultats 
'Resultats de les eleccions de 13 de setembre de 1993 al Storting de Noruega 
!rowspan=2 colspan=2 align=left |Partits
!colspan=3|Vots
!colspan=2|Escons
|-
!#
!%
! ± %
!#
! ±
|-
|bgcolor=#FF0000| 
|align=left|Partit Laborista Noruec (Det norske Arbeiderparti)
| 908,724
| 36.9
| +2.6
| 67
| +4
|-
|bgcolor=#50a7f7| 
|align=left|Partit Conservador (Høyre)
| 419,373
| 17.0
| -5.2
| 28
| -9
|-
|bgcolor=#47b539| 
|align=left|Partit de Centre (Senterpartiet)
| 412,187
| 16.7
| +10.2
| 32
| +21
|-
|bgcolor=#bc2149| 
|align=left|Partit Socialista d'Esquerra (Sosialistisk Venstreparti)
| 194,633
| 7.9
| -2.2
| 13
| -4
|-
|bgcolor=#ff9900| 
|align=left|Partit Democristià (Kristelig Folkeparti)
| 193,885
| 7.9
| −0.6
| 13
| −1
|-
|bgcolor=#00008B| 
|align=left|Partit del Progrés (Fremskrittspartiet)
| 154,497
| 6.3
| -6.7
| 10
| -12
|-
|bgcolor=#00FF00| 
|align=left|Partit Liberal (Venstre)
| 88,985
| 3.6
| +0.4
| 1
| +1
|-
|bgcolor=#FF0000| 
|align=left|Aliança Electoral Roja (Rød Valgallianse)
| 26,360
| 1.1
| +0.3
| 1
| +1
|-
|bgcolor=none| 
|align=left|Partit dels Pensionistes (Pensjonistpartiet)
|25,835
|1.0
| +0.7
|0
|0
|-
|bgcolor=#003366| 
|align=left|Partit de la Pàtria (Fedrelandspartiet)
|11,694
|0.5
| -
|0
| -
|-
|bgcolor=yellow| 
|align=left|Partit Coalició Nou Futur (Samlingspartiet Ny Fremtid)
|7,404
|0.3
| -
|0
| -
|-
|bgcolor=#003366| 
|align=left|Alternativa Política Hordaland (Politisk Alternativ Hordaland)
|3,271
|0.1
| -
|0
| -
|-
|bgcolor=#569547| 
|align=left|Partit Ambiental Els Verds (Miljøpartiet De Grønne)
|3,054
|0.1
| -0.3
|0
|0
|-
|bgcolor=yellow| 
|align=left|Partit Cristià Conservador (Kristent Konservativt Parti)
|1,974
|0.08
| -
|0
| -
|-
|bgcolor=#003366| 
|align=left|Stop Immigració (Stopp Innvandringen)
|1,952
|0.08
| -0.26
|0
|0
|-
|bgcolor=#569547| 
|align=left|Partit de la Llei Natural (Naturlovpartiet)
|1,852
|0.08
| -
|0
| -
|-

|bgcolor=#003366| 
|align=left|Llista Unida contra la Immigració Estrangera (Fellesliste mot fremmedinnvandring)
|1,828
|0.07
| -
|0
| -
|-
|bgcolor=none| 
|align=left|Partit de la Llibertat contra la Unió a la UE (Frihetspartiet mot EF-unionen)
|774
|0.03
| -
|0
| -
|-
|bgcolor=#990099| 
|align=left|Partit Popular Liberal (Det Liberale Folkeparti)
|725
|0.03
| -
|0
| -
|-
|bgcolor=none| 
|align=left|Futur Comú (Felles Framtid)
|547
|0.02
| -
|0
| -
|-
|bgcolor=#000000| 
|align=left|Partit de la Societat (Samfunnspartiet)
|487
|0.02
|
|0
|0
|-
|bgcolor=#FF0000| 
|align=left|Partit Comunista de Noruega (Norges Kommunistiske Parti)
|361
|0.01
| -
|0
| -
|-
|bgcolor=none| 
|align=left|Llista Comuna Partit dels Pensionistes / Futur Comú(Fellesliste Pensjonistpartiet / Felles Framtid)
|353
|0.01
| -
|0
| -
|-
|bgcolor=yellow| 
|align=left|Partit d'Unitat Cristiana (Det Kristne Samlingsparti'')
|210
|0,01
| -
|0
| -
|-style="background-color:#E9E9E9;"
!
!
!align=right|Total 
!colspan=3 align=left|2,461,949
!colspan=2 align=center|165
|}

Referències 
  Resultats per districte de l'Arxiu d'Eleccions d'Adam Carr.

Eleccions legislatives de Noruega
Eleccions del 1993